Acoblament magnètic, fenomen físic pel qual es relacionen les direccions i sentits de dos moments magnètics
 Acoblament (fusteria), unió entre de peces de fusta per a fabricar estructures de fusta
 Acoblament (informàtica), grau de dependència entre mòduls.
 Acoblament mecànic
 Acoblament de marea
 Acoblament dipolar residual
 Constant d'acoblament
 Constant d'acoblament gravitacional
 Principi d'acoblament mínim